Rosh Pina se poate referi la:

 o localitate din Israel:
Roș Pina
 o localitate din Namibia:
Rosh Pinah (Namibia)
 o localitate din

Orașe israeliene
Toponime israeliene
Toponime din Namibia
Localități din Namibia